Дивізіон 1: 1996 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1996 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Вестерос СК і «Ельфсборг», які й здобули право разом із Юнгшиле СК підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 Юнгшиле СК — Умео ФК 0:1, 3:2
 «Гаммарбю» — Треллеборг ФФ 2:1, 1:3

Плей-оф на вибування

Перший етап
 Пітео ІФ - «Вісбю ІФ Гуте» (Вісбю)	0-2,	0-1	
 Енчепінг СК - Сандвікен ІФ 	2-2,	3-2 (у дод.час)
 Кальмар АІК - Фалькенбергс ФФ 	1-5,	1-2	
 «Гегаборгс» БК (Гельсінгборг) - «Квідінг» ФІФ (Гетеборг)	1-1,	1-3

Другий етап
 «Вісбю ІФ Гуте» (Вісбю) - Енчепінг СК	1-0,	1-3
 Фалькенбергс ФФ - «Квідінг» ФІФ (Гетеборг)	4-2,	2-2

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1996 у шведському спорті